Caneva est un nom propre italien qui peut désigner :

Toponymie
 Caneva, une commune d'Italie dans la province de Pordenone, en région Frioul-Vénétie Julienne.
 Caneva, une frazione de Tolmezzo dans la province d'Udine en Italieµ.

Patronymie
 Alberto Caneva, un acteur vocal italien
 Bruno Caneva, un sauteur à ski et militaire italien
 Carlo Caneva (1845 - 1922), un général italien
 Giacomo Caneva (1813 - 1865), un photographe italien
 Giovanni Battista Caneva, un sportif, syndicaliste et homme politique italien.
 Riccardo Caneva, un joueur de basket-ball italien
 Romano Caneva, un boxeur italien